Nickson ist der Familienname folgender Personen:
 David Nickson, Baron Nickson (* 1929), britischer Manager
 Hilda Nickson (1912–1977), britische Autorin
 James Joseph Nickson (1915–1985), US-amerikanischer Radiologe
 Julia Nickson-Soul (* 1958), singapurische Schauspielerin
 Bill Nickson (* 1953), britischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Nixon (Begriffsklärung)